Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Gary Muller /  Danie Visser (secondo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1991